Bade (Burkina Faso), een plaats in Burkina Faso
 Bade (Indonesië), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Bade (Nigeria), een plaats in Nigeria
 David Bade (1970), een Nederlands beeldhouwer, installatiekunstenaar, schilder en tekenaar
 Bart van Liemt, Nederlandse zanger-gitarist, artiestennaam Bade